

Pessoas
Bruno Covas - político brasileiro, neto de Mário Covas
Guillermo Covas
Mário Covas - político brasileiro

Localidades

Covas (São Pedro do Sul),  aldeia da freguesia de Fornelo do Monte. no  concelho de  São Pedro do Sul
Covas (Lousada)
Covas (Rio de Mouro), localidade da freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra
Covas (Santa Cruz da Graciosa)
Covas (Tábua)
Covas (Vila Nova de Cerveira)
Covas (Vila Verde)

Ver também
Cova (desambiguação)

Desambiguação